Појам  може да се односи на:

 Полихлоровани бифенили, органохлорно једињење
 Штампана плоча, пасивна електронска компонента